Obsjtina Prvomaj (bulgariska: Община Първомай) är en kommun i Bulgarien.   Den ligger i regionen Plovdiv, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia.

Obsjtina Prvomaj delas in i:
 Brjagovo
 Bjala reka
 Vinitsa
 Voden
 Gradina
 Dragojnovo
 Dlbok izvor
 Ezerovo
 Iskra
 Karadzjalovo
 Krusjevo
 Bukovo
 Pravoslaven
 Tatarevo

Trakten runt Obsjtina Prvomaj består till största delen av jordbruksmark. Runt Obsjtina Prvomaj är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Plovdiv (region)